Azinheira — árvore cujos bosque são chamados azinhais
Azinhal (Almeida) — freguesia no concelho de Almeida, Portugal
Azinhal (Castro Marim) — freguesia no concelho de Castro Marim, Portugal

Desambiguações de topônimos